Летище Брюксел (; ; ; известно и като Брюксел-Завентем) е най-голямото международно летище в Белгия, разположено на 12 км североизточно от Брюксел. Разположено е частично в Завентем, частично в Диегем. През 2019 година летището е обслужило 26,3 милиона пътници, което го прави 24-тото най-натоварено в Европа.

Дестинации 
Информацията е актуална към февруари 2020 г.

Терминал „А“ 

Терминал „А“ е най-новият. Той обслужва полетите от шенгенското пространство, както и полетите от и за Африка на Брюкселските авиолинии. Терминалът е свързан с главната сграда чрез 400-метров тунел. Някои от полетите, които се обслужват от терминала са дадени в таблицата.

Терминал „B“ 
Терминал „B“ е по-старият терминал, но все още е в употреба. Използва се от полетите, които са от извъншенгенското пространство. Той е свързан със залата за заминаващи и се състои от 2 „платформи“: на горното ниво 3 се намира залата за заминаващи, а на долното (2) – залата за пристигащи, както и багажното.

Статистики

Натовареност

Източници

Външни препратки 
  Официална страница

Брюксел
Фламандски Брабант
Основани в Белгия през 1940 година